Der Warsaw Cup by Heros 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Warschau. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 6. bis 14. Mai 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Warschau